Trappola negli abissi (Submerged) – film del 2000 diretto da Fred Olen Ray
 Submerged - Inabissati (Submerged) – film per la televisione del 2001 diretto da James Keach
 Submerged - Allarme negli abissi (Submerged) – film del 2005 diretto da Anthony Hickox
 Sommerso (Submerged) – film del 2011 diretto da Ben McKenzie e Phil Moore
 Submerged – film del 2016 diretto da Steven C Miller